Kappa může znamenat:

 Kappa – písmeno řecké abecedy
 Kappa (Illinois) – obec ve státě Illinois v Spojené státy americké
 kappa (japonský folklór) – japonský vodní goblin
 Kappa (raketa) – řada japonských raket pro výzkum atmosféry
 Kappa (firma) – italský výrobce oděvů
 Lancia Kappa – automobil firmy Lancia, nástupce modelu Lancia Thema

Související články 
 Cappa magna
 Kapa
 KAPA